Joe McDonnell (1951-81) – attivista nordirlandese
 Joe McDonnell (1973) – rugbista a 15 neozelandese